Frisius ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Gemma Frisius (1535–1577), Mathematiker, Astronom und Mediziner, siehe Cornelis Gemma
 Daniel Frisius († 1588), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Beamter
 Friedrich Frisius (1895–1970), deutscher Vizeadmiral

 Inge Frisius (* 1932), deutsche Kunstmalerin

Gemma Frisius steht für:
 Gemma Frisius (Mondkrater), einen Einschlagkrater auf dem Mond

en:Frisius